Върховете на Витоша над 2000 m са около 11, плюс няколко безименни коти.

Има още няколко неименувани коти над 2000 m.

 
Списъци на места в България